Пошуковий ширококутний Інфрачервоний Телескоп () The Nancy Grace Roman Space Telescope (shortened as Roman or the Roman Space Telescope — космічна обсерваторія, обрана Національною дослідницькою радою комітету, як головний пріоритет на найближче десятиліття в галузі астрономії.

Назва 
Раніше космічний апарат називався Wide Field InfraRed Survey Telescope (WFIRST), але тепер він носить ім'я на честь Ненсі Грейс Роман, яка зробила величезний внесок у вивчення космосу для NASA та всього людства.

Ненсі Грейс Роман — американський астроном, одна з перших жінок-керівників у NASA.

Загальний опис 
Новий апарат буде створений на основі телескопа діаметром 2,4 м, що Національне управління військово-космічної розвідки США передало в користування НАСА. WFIRST буде володіти в 100 разів більшим широким оглядом у порівнянні з телескопом Габбл (Hubble). Іншою його важливою перевагою стане наявність коронографа, завдяки якому яскраве світло зірок не буде заважати спостереженню за планетами, що обертаються навколо них. Головною метою апарату, який буде запущений у середині 2020-х, буде вивчення темної енергії, однак паралельно він зможе відкрити мільйони нових галактик і допомогти вченим вивчити атмосфери екзопланет. Апарат буде перебувати у другій точці Лагранжа у системі Сонце-Земля.

Примітки

Посилання 

 WFIRST page at Goddard Space Flight Center site
 WFIRST Science Data Center page at the Infrared Processing and Analysis Center (IPAC)
 
 $1.6 Billion Telescope Would Search Alien Planets and Probe Dark Energy  — Space.com

Космічні телескопи
Програми NASA